Василий Кан: Кан, Василий Александрович (1960―2020) — российский трубач, дирижёр и музыкальный педагог.
 Кан, Василий Семёнович (1904—1969) — Герой Социалистического Труда (1951).